«Газпром-Медиа Радио» (ГПМ Радио) (до 2016 года — «Вещательная корпорация «Проф-Медиа» (ВКПМ)) — российский радиохолдинг. Был создан в октябре 2003 года для более эффективного управления активами медиахолдинга «Проф-Медиа» в области радио. С февраля 2014 года входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга». Первым президентом холдинга был Александр Александрович Варин, выполнявший свои функции вплоть до своей смерти 2 декабря 2009 года.

Структура 

ГПМ Радио объединяет восемь радиостанций («Авторадио», NRJ, «Юмор FM», «Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио». До 2022 года в холдинг входило и радио «Эхо Москвы»), портал интернет-радиовещания «101.ru», девять филиалов в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Красноярске и Казани. Региональные филиалы корпорации вещают в более чем 300 российских городах, а также за рубежом: на Украине, в Молдове, Кыргызстане, Армении, Абхазии, Монголии и на Кипре.

В составе корпорации существует Департамент Нью Медиа (новых информационных и медийных технологий). Задача этого подразделения — разработка и сопровождение интернет-проектов ГПМ Радио, их рекламное продвижение, обеспечение и развитие мобильных сервисов и передовых мультимедийных технологий. Кроме того департамент поддерживает сторонние сайты, например, Национальной ассоциации телерадиовещателей, Российской академии радио, монастыря Вознесенская Давидова пустынь.

Руководство 
Первым президентом корпорации с октября 2003 года являлся Александр Варин. После его смерти 2 декабря 2009 года, новым руководителем был избран Юрий Костин. С февраля 2022 года его сменил бывший гендиректор группы компаний «Выбери радио» Вадим Терещук.

Награды 
Сама корпорация и входящие в её состав радиостанции 15 раз получали «Золотые микрофоны» Национальной премии в области радиовещания «Радиомания», пять раз становились лауреатами премии «Бренд Года / Effie», дважды лауреатами национальной музыкальной премии «Овация», были лауреатами других премий и конкурсов. ГПМ Радио — единственная среди российских медиакомпаний, радиостанция которой удостоена международной премии NAB (Национальной ассоциации телерадиовещателей США) — NAB 2005 International Broadcasting Excellence Award.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ГПМ Радио

Газпром-медиа
Организации по алфавиту
Компании России
Компании, основанные в 2003 году
Медиакомпании по алфавиту